Scranton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Scranton Township (Iowa)
 Scranton Township (Kansas)
 Scranton Township (North Dakota)